1 wieś w Polsce:
 Linówko – wieś w gm. Ińsko, w pow. stargardzkim, w woj. zachodniopomorskim

6 jezior w Polsce:
 Linówko – jezioro na Równinie Charzykowskiej, w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów;
 Linówko – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo;
 Linówko – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo;
 Linówko – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek;
 Linówko – jezioro na Równinie Mazurskiej, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz;
 Linówko – jezioro na Pojezierzu Ińskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko

Zobacz też 
 Linowo, Linków

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)